Свободная Жизнь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Свободная Жизнь — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Россия 
 Свободная Жизнь — деревня в Сосковском районе Орловской области.